Успеновский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и/или административно-территориальных единиц в России:
 Успеновский сельсовет — в Белогорском районе Амурской области.
 Успеновский сельсовет — в Бурейском районе Амурской области.
 Успеновский сельсовет — в Завитинском районе Амурской области.
 Успеновский сельсовет — в Ивановском районе Амурской области.
 Успеновский сельсовет — в Петровском районе Тамбовской области.